Ралли Швеции 2022 года (официально Swedish Rally 2022) — второй этап чемпионата мира по ралли 2022 года, проходивший с 24 по 27 февраля. Это 69-ое Ралли Швеции в истории и 45-ое в рамках чемпионата мира.

Первую победу в сезоне и третью в карьере одержал молодой финский пилот Калле Рованперя, возглавивший чемпионат после этого этапа.

Список участников

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage

Позиции пилотов в общем зачёте по ходу этапа

Результаты пилотов на спецучастках

Положение после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2022 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2022 году